Balaguer ist 
 die Hauptstadt der Comarca Noguera in der Provinz Lleida, Katalonien, Spanien, siehe Balaguer (Lleida)

Balaguer ist der Familienname folgender Personen:
 Antoni Noguera i Balaguer (1858–1904), mallorquinisch-spanischer Komponist, Pianist und Musikwissenschaftler
 Asunción Balaguer (1925–2019), spanische Schauspielerin
 Ferran Sunyer i Balaguer (1912–1967), spanischer Mathematiker
 Cristòfor Taltabull i Balaguer (1888–1964), katalanischer Komponist und Musikpädagoge
 David Balaguer (* 1991), spanischer Handball- und Beachhandballspieler
 Joaquín Balaguer (1906–2002), Staatspräsident der Dominikanischen Republik und Schriftsteller
 Jordi Rubió i Balaguer (1887–1982), spanischer Bibliothekar, Romanist und Katalanist
 José Ramón Balaguer Cabrera (1932–2022), kubanischer Politiker
 Josemaria Escriva de Balaguer (1902–1975), Gründer von Opus Dei, siehe Josemaría Escrivá
 Lope Balaguer (1925–2015), dominikanischer Sänger
 María Luisa Balaguer Callejón (* 1953), spanische Verfassungsrechtlerin
 Michele Balaguer (Miguel Balaguer Camarasa; 1597–1663), Bischof von Malta
 Miguel Balaguer (1906–1985), uruguayischer Geistlicher, Bischof von Tacuarembó
 Rosa Balaguer (* 1941), spanische Turnerin
 Víctor Balaguer (1824–1901), spanischer Dichter und Historiker
 Víctor Balaguer (Sänger) (1921–1984), spanischer Sänger der 1960er Jahre